Emily Cook (née en 1979), skieuse acrobatique américaine
 Emily Cook (née en 1986), Miss Géorgie 2009